Die Allam British Open 2022 fanden vom 28. März bis 3. April 2022 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger aus dem Vorjahr waren Paul Coll bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Coll gelang die erfolgreiche Titelverteidigung: wie schon 2021 setzte er sich im Finale gegen Ali Farag durch, diesmal mit 12:10, 11:6 und 11:4. Nour El Sherbini trat bei den Damen indes verletzungsbedingt nicht erneut an. Im Endspiel trafen Nouran Gohar und Hania El Hammamy aufeinander, das El Hammamy mit 11:9, 11:7, 8:11 und 11:4 gewann.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus jeweils 48 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Nick Wall und Sam Todd bei den Herren sowie Katie Malliff und Millie Tomlinson bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 180.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Squashturnier in Kingston upon Hull
PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22